Valona peut désigner :
 Vlora, une ville albanaise
 La Baie de Valona, en Albanie

Voir aussi 

 Bataille de Valona